Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény (C. S. Lewis könyve)
 Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény (a regényből készült 1979-es rajzfilm)
 Narnia Krónikái: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény, 1988-as kétrészes tévéfilm
  Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény (a regényből készült 2005-ös film)
 Narnia Krónikái: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény (filmzene) (a film zenéje, Harry Gregson-Williams szerzeménye)